est un single d'Ozzy Osbourne sorti en 1982.

Titres 
Revelation (Mother Earth)   
Iron Man (Live)

Chanson interprétée par Ozzy Osbourne

en:Revelation (Mother Earth)